Västerskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerskäret (nordväst om Furuviken, Kristinestad), Österbotten, 
 Västerskäret (sydväst om Furuviken, Kristinestad), Österbotten, 
 Västerskäret, Korpo, Åboland,

Se även
Västerskär
Västerskären
Västra skäret